Vier Türme steht für:

Vier Türme (Koblenz), Ensemble von vier historischen Gebäuden mit reich verzierten Erkern in Koblenz
Vier Türme (Schloss Reichenschwand), Bayern
Vier-Türme-Verlag, Abtei Münsterschwarzach